Дмитрий Владимирович Саве́льев (р. 3 августа 1968 год) — российский государственный деятель. Член партии «Единая Россия». Кандидат юридических наук.

Из-за поддержки нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями  Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография 
В 1997 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

В 2000 году окончил Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета ГД по охране здоровья, член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Занимал должность генерального директора (президента) ОАО "АК «Транснефть».

Представитель от исполнительного органа государственной власти Тульской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Председатель попечительского совета Тульского суворовского военного училища.

Женат. Пятеро детей.

Примечания

Ссылки 
 Савельев Дмитрий Владимирович
 Савельев Дмитрий Владимирович

Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Выпускники Нижегородского государственного университета
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании